Сан Умберто има више значења:

 Сан Умберто (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Умберто (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Умберто (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Умберто (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Умберто (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Умберто (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику